Liste des maires de Valence, dans la Communauté valencienne (Espagne) ;
 Liste des maires de Valence, dans la Charente (France) ;
 Liste des maires de Valence, dans la Drôme (France) ;
 Liste des maires de Valence, dans le Tarn-et-Garonne (France).

Liste en rapport avec la politique